Гре́ческий язы́к (самоназвание —  [],  []) — один из языков индоевропейской языковой семьи. Ныне является единственным представителем греческой группы, хотя иногда отдельными языками считаются его обособленные диалекты — цаконский, каппадокийский и понтийский языки, находящиеся на грани вымирания. Письменная история греческого языка насчитывает около 3,5 тысяч лет; отдельные его периоды обычно также называются «языками» (см. микенский греческий, древнегреческий, византийский, новогреческий).

Общее число считающих новогреческий язык родным — около  человек. Большинство из них по национальности — греки, хотя в Греции им также широко пользуется некоторое количество эллинизированных аромунов, мегленорумынов, цыган, албанцев (особенно арнаутов), славян, а также ряд мусульманских групп севера страны. Новогреческий является официальным языком в Греции и в греческой части Республики Кипр ( площади острова). Благодаря усилившимся экономическим связям Греции с другими балканскими странами, а также массовым миграциям в страну на протяжении последних двадцати лет, греческим языком владеет и некоторое количество населения соседних с Грецией стран. Особенно велика его роль в Албании, где он широко распространён на юге страны и в больших городах и является фактически рабочим языком в округах Гирокастра, Дельвина и Саранда. Как важный язык диаспоры, греческий используется среди греков ,  и США. Общее число владеющих греческим как иностранным составляет от 3 до 5 миллионов человек. При этом для большинства греков-урумов, проживающих на территории СНГ, родным языком исторически являлся турецкий язык или другие тюркские диалекты.

На греческом языке на всех этапах его существования была создана богатейшая литература. В Римской империи знание греческого языка считалось обязательным для всякого образованного человека. В латинском языке присутствует большое количество греческих заимствований, а в греческом — значительное количество латинских и романских слов. В новое время древнегреческий язык стал (наряду с латинским) источником создания новых научных и технических терминов (так называемая «международная лексика»). В русский язык греческие слова проникали в основном двумя путями — через международную лексику и через церковнославянский язык.

О названии 
Русское прилагательное «греческий» образовано от существительного «грек», восходящего к , заимствованному из , которое, в свою очередь, было заимствовано из  — названия одного из греческих племён. Самоназвание языка — η ελληνική γλώσσα образовано от ελλην («эллин, грек»), не имеющего однозначной и убедительной этимологии.

Вопросы классификации 
Греческий язык составляет отдельную ветвь индоевропейской языковой семьи. Из древних языков наиболее близки греческому были древнемакедонский (некоторые лингвисты считают его диалектом греческого) и фригийский, от которых, впрочем, осталось недостаточно памятников письменности, чтобы утверждать это наверняка. Среди прочих индоевропейских языков наиболее близки к греческому индоиранские языки.

Лингвогеография

Диалектное членение новогреческого языка 
 малоазиатские диалекты, например, каппадокийский диалект, исчезнувший после 1923 года;
 кипрский диалект;
 критский диалект;
 южноиталийские диалекты греческого языка, также известные как итало-румейский язык, или грико;
 понтийский диалект, исторически распространённый в Южном Причерноморье, то есть на северном побережье Малой Азии, позднее в некоторых областях Северного и Восточного Причерноморья (на территории Российской империи и СССР; после 1922—1923 годов на территории Турции практически вытеснен турецким языком);
 цаконский диалект (Пелопоннес);
 северные диалекты.
Отдельно можно выделить:
 румейский язык — язык неотуреченной части греков Крыма и Приазовья (румеев), который часто ошибочно относят либо к северным, либо к понтийским диалектам;
 еврейско-греческий диалект, известный также как романиотский язык.

Письменность 

Греческий — один из древнейших письменных языков мира. Первые письменные памятники на греческом относятся к  и написаны слоговым крито-микенским письмом. Греческий алфавит, по-видимому, возник на основе финикийского письма и первые памятники на нём относятся к  Наивысшего расцвета и максимального территориального распространения греческая письменность достигла в эпоху поздней Римской империи, а также во времена ранней Византийской империи, постепенно приходя в упадок к XV веку, после захвата турками столицы империи Константинополя. В Османской империи наблюдается смешение языковых, религиозных и этнокультурных установок населения в регионах смешанного проживания, особенно во Фракии и Анатолии. Так, грекоязычные мусульмане Фракии часто писали по-гречески арабскими буквами; в то же время отуреченные христиане Анатолии писали по-турецки греческими буквами. Греко-турецкий обмен населением 1922—1923 годов положил конец этой практике.

История языка 

Историю греческого языка делят на три периода:
 древнегреческий язык (XIV век до н. э. — IV век н. э.);
 архаический период (XIV век до н. э. — VIII век до н. э.);
 классический период (VIII век до н. э. — IV век до н. э.);
 эллинистический период (IV век до н. э. — I век до н. э.) — в этот период сложилось древнегреческое койне;
 позднегреческий период (I—IV века н. э.);
 византийский язык (среднегреческий язык, V—XV века) — язык греческого и эллинизированного населения Византийской империи; многие неоэллинисты выступают против этого термина в связи с выраженной неоднородностью языка в этот период и предлагают говорить о сосуществовании раннего новогреческого и древнегреческого;
 новогреческий язык (с XV века) — язык греческого и эллинизированного населения, проживавшего в поздней Византии, Османской империи, и, наконец, современный письменный, разговорный и официальный язык независимых Греции и Кипра, а также институтов Европейского союза. Новогреческое койне сложилось в XVIII—XIX веках. В его основу легли южные диалекты. Новогреческий язык входит в так называемый «Балканский языковой союз».

Древнегреческий язык распадался на много диалектов. Принято выделять четыре диалектные группы: восточную (ионийский, аттический диалекты), западную (дорийский), аркадо-кипрскую (южноахейскую) и эолийскую (северноахейскую). На основе аттического диалекта в более позднюю, эллинистическую эпоху (после походов Александра Македонского) сложился общегреческий язык — так называемое «койне» (), который стал разговорным и административным языком на широких территориях восточного Средиземноморья. К койне восходят почти все современные греческие диалекты. Исключение составляет изолированный цаконийский (цаконский) диалект, или язык (), который традиционно возводится к древнему дорийскому диалекту.

Грамматический строй древнегреческого отличался значительной сложностью, три основных типа склонения имён существительных, пять падежей, несколько типов спряжений глаголов, сильно развитая система глагольных времён, характерно большое число местоимений, предлогов и частиц.

В XIX и XX столетиях в Греции существовала так называемая «диглоссия», то есть было два языковых варианта: кафаре́вуса (), ориентированный на греческую литературную традицию и следовавший древнегреческим нормам письма, но с современным произношением, и возникшая в XIX веке димо́тика (). С 1976 года официальным языком является димотика (с некоторыми элементами кафаревусы).

До 1982 года на письме использовалась богатая политоническая система диакритики — три типа ударения (острое, тупое, облечённое) и два типа придыхания (тонкое псили и густое дасия), а также символ-разделитель диерезис или трема́ (¨). В устной речи нет придыханий и не различаются типы ударения, поэтому с 1982 года официально применяется монотоническая система с одним знаком ударения и диерезисом.

Лингвистическая характеристика

Морфология

Имя существительное 
Существительное в новогреческом языке принадлежит к одному из трёх грамматических родов (мужскому, женскому и среднему) и изменяется по числам и падежам. Чисел два — единственное и множественное. Падежей четыре — именительный, родительно-дательный, винительный и звательный. Как и во многих других языках балканского ареала, значения родительного и дательного падежей в новогреческом языке смешались (в форме старого родительного падежа). Таким образом, в значении старого дательного падежа употребляется форма родительного падежа или предлог  c винительной формой существительного.

Примеры склонения существительных

Мужской род

Женский род

Средний род

Как было указано выше, родительный падеж в современном языке выполняет функции как родительного, так и дательного падежей. Например, фраза «я даю книгу девушке» может звучать как  (←), хотя более распространён в этой функции оборот с предлогом  и винительным падежом:  ( = ).

Глагол 

Для греческого глагола свойственно взаимодействие между категориями вида, времени и наклонения, с образованием множества форм — как флективных, так и аналитических.

Каждый глагол имеет две основы — совершенного и несовершенного вида. В первом каждый раз в корне чередуется последняя буква (буквы). Третий вид — перфект образуется через основу совершенного вида и окончание 3 лица единственного числа и вспомогательный глагол  («иметь»). В глаголе различается прошедшее время и непрошедшее; из последнего частицей  образуется аналитическое будущее. Если считать времена вместе с видами, то в греческом языке 8 времён, из которых 1 настоящее, 4 прошедших и 3 будущих. Кроме изъявительного наклонения, существуют повелительное и зависимое (субъюнктив). Последнее выражает предполагаемые, возможные или желаемые действия. Значения, которые в русском и английском языках выражаются инфинитивом, в греческом передаются субъюнктивом, например, «я хочу играть» переводится на греческий как  — буквально «хочу чтобы играю», где  — частица зависимого наклонения, а  — форма зависимого наклонения несовершенного вида (совпадает с изъявительным наклонением). Подлинного инфинитива в новогреческом языке нет, так называемое  применяется только для образования перфекта.

Греческий глагол, как и русский, спрягается по двум числам и трём лицам. Наконец, для него свойственна категория залога — действительного и страдательного. Большинство переходных глаголов действительного залога регулярно образуют формы страдательного, например  («строить») →  («строиться»).

Существует также ограниченный набор причастий, в том числе неизменяемые причастия настоящего времени действительного залога, которые подобны русским деепричастиям.

Артикль 
Существительные в греческом языке имеют категорию определённости и оформляются артиклями. Употребление определённого артикля намного шире, чем в английском или немецком языках. Например, определённый артикль часто сопровождает имена людей (что, впрочем, в немецком тоже часто имеет место). Неопределённый артикль совпадает с числительным «один» и склоняется так же.

Склонение неопределённого артикля

Склонение определённого артикля

В звательном падеже артикли не употребляются.

См. также 
 Новогреческо-русская практическая транскрипция
 Греческое имя
 Урумский язык (язык тюркоязычных греков Северного Приазовья)
 История греческого алфавита

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Греческий язык от проекта «Греция от Greek.ru»
 Новогреческо-русский словарь
 Греческо-русский переводчик

 
Официальные языки Европейского союза
История греческого языка
Языки Греции
Языки Кипра
Языки Албании
Языки Болгарии
Языки Египта
Языки Грузии
Языки Италии
Языки России
Языки Украины
Языки Турции